Эге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эге, Стейнар (род. 1972) — норвежский гандболист.
 Эге, Юлие (1943—2008) — норвежская актриса и модель.

Топоним
 Эге (река) — река в Магаданской области.
  — село в Греции, в общине Эйялия на Пелопоннесе.